Кань может означать:
 Кань-сюр-Мер — город во Франции.
 Кань — река во Франции.
 Кань — кошка на коми языке.
 Кань — название триграммы ☵.